Svartbäck kan syfta på:

 Svartbäck (Pyttis) – en by i Pyttis kommun, Södra Finlands län, fi.: Purola
 Svartbäck, Borgå – en by i Borgå stad, Nyland
 Svartbäck, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Svartbäck, Ingå – en by i Ingå kommun,[Nyland
 Svartbäck, Snappertuna – en by i Snappertuna i Ekenäs stad

Se även
Svartbäcken